Rogeri ist der Familienname folgender Personen:

Giovanni Battista Rogeri (um 1642–1710), italienischer Geigenbauer
Pietro Giacomo Rogeri (1665–1724), italienischer Geigenbauer